Газва́ген ( «газовый автомобиль»), также газенва́ген, «душегу́бка» — термин, используемый после окончания Второй мировой войны в научной и популярной литературе для обозначения мобильных газовых камер, применявшихся нацистской Германией в период Второй мировой войны для массового уничтожения людей (гражданского населения оккупированных территорий СССР и Восточной Европы, советских военнопленных) путём отравления угарным или выхлопным газом. Начало применения серийных газвагенов относится к ноябрю — декабрю 1941 года (Киев, Полтава, Рига и Хелмно). С весны 1942 документально подтверждено их применение в Югославии (Сербия).

О применении нацистами газвагенов стало известно в 1943 году после суда над участниками преступлений против человечества, совершенных на территории Краснодарского края СССР, где около 6700 человек гражданского населения были убиты путём отравления газом в «душегубках». Материалы об использовании данных машин смерти на территории СССР были представлены советскими обвинителями на Нюрнбергском процессе главных военных преступников.

Общее число жертв данного орудия смерти за период Второй мировой войны неизвестно. В нацистском документе из оккупированного Минска, датированном 5 июня 1942, указывается, что с декабря 1941 по июнь 1942 в 3 газвагенах было уничтожено 97 тысяч человек. По меньшей мере 152 тысячи было уничтожено в концлагере Хелмно возле Лодзи (Польша). Известно, что на 23 июня 1942 года компанией-производителем Gaubschat Fahrzeugwerke GmbH было передано 20 газвагенов 2 версий (на 30−50 и на 70−100 человек) из 30 первоначально заказанных. Ни одного из выпущенных газвагенов не сохранилось.

О названии 

В захваченных немецких документах это приспособление именовалось как , ,  и  (специальный транспорт); также встречается вариант  (дезинфекционный автомобиль). Первое известное упоминание термина  (автомобиль для применения газов) приводится в документах Нюрнбергского трибунала (документ 501-PS). В то же время в западной популярной, научной литературе и мемуарах, вышедших после окончания Второй мировой войны, применяется термин  или англоязычная калька (). В русскоязычных изданиях чаще встречается термин «газенваген», нежели оригинальная транскрипция с немецкого — «газваген». В советской исторической литературе также используется название «душегубка».

Выбор названия  для автомобилей-душегубок имеет довольно простое основание. Германия в ходе войны испытывала серьёзный дефицит моторного топлива, и неответственные перевозки осуществлялись с использованием автомобилей, работающих на генераторном газе. Эти автомобили назывались «генераторгазвагенами» или просто «газвагенами». Если они работали на сгоревшем дереве (а таких было большинство), то они также назывались «хольцгазвагенами», что в буквальном переводе означает «древесные газовые фургоны». В англоязычных странах такие автомобили, как правило, назывались газогенераторными автомобилями ().

Обвинители на Нюрнбергском процессе не затруднились в выборе названия; вслед за «газовыми камерами» лагерей вполне логично применить и «газовые автомобили», тем более автомобилей на генераторном газе было порядка 500 тысяч, и название «газваген» знал любой.

История появления 
Авторство изобретения является спорным.

Версия советского происхождения 
В 1993 году отвечая на вопрос читателя газеты «Аргументы и факты» подполковник Главного управления охраны Российской Федерации А. Олигов утверждал, что «действительно, отцом „душегубки“ — специально оборудованного автофургона типа „Хлеб“ с выведенной в кузов выхлопной трубой — был начальник административно-хозяйственного отдела Управления НКВД по Москве и Московской области И. Д. Берг», указав на то, что «по своему прямому назначению — для уничтожения людей — „душегубка“ была впервые применена в 1936 г.». В свою очередь авторы «Энциклопедии заблуждений. Третий рейх» Л. Б. Лихачёва и историк М. А. Соловей выступили с критикой данного утверждения Олигова, отметив, что несмотря на то, что относительно Берга «есть версия, что его приговорили к смерти именно за изобретение душегубки», тем не менее «сам обвинённый на суде своё авторство отрицал». Кроме того, в 1956 году его дело было пересмотрено судом и «причастность Берга к „газенвагенам“ также не была доказана». Однако версию использования выхлопных газов автомобиля для умерщвления заключённых И. Бергом поддерживает британский историк . Канадский историк  также писал, что «советская власть иногда использовала газовый фургон (душегубку), как в Москве в 1930-е годы, но насколько обширным это было, необходимо дальнейшее исследование». При этом он же отметил, что во время проведения программы эвтаназии в оккупированной Польше нацисты стремились к более эффективному и более скрытому процессу истребления людей и, таким образом, «изобрели первый газенваген, впервые применённый Гербертом Ланге 15 января 1940 года в Вартегау».

Версия немецкого происхождения 
По сохранившимся архивным документам известно, что нацисты по меньшей мере с осени 1939 применяли угарный газ для умерщвления психически больных, умственно отсталых и физически неполноценных людей. По свидетельству очевидцев, для этого применялся буксируемый трактором герметичный фургон, в который из баллонов подавался угарный газ (СО). На фургонах была нанесена маркировка Kaisers-Kaffee-Geschäft (Кофейня Кайзера). Ответственным за разработку и применение техники умерщвления при помощи угарного газа был Kriminaltechnisches Institut (KTI) Главного управления имперской безопасности.

15−16 августа 1941 года рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер находится с инспекторской проверкой в Барановичах и Минске, где знакомится с ходом выполнения задач подразделениями Айнзацгруппы B. По записям в дневнике сопровождавшего его Бах-Залевского, Гиммлер получил от увиденного нервное потрясение и приказал руководителю Айнзацгруппы B Артуру Небе разработать «более гуманные методы убийства, чем расстрел».

По распоряжению Гиммлера в конце августа 1941 из KTI в Минск были доставлены несколько баллонов с угарным газом. Но без герметичных помещений их использование не принесло ожидаемых результатов. Попытки применить обычные выхлопные газы не принесли желаемого результата в силу ряда технических сложностей.

В результате этого возникла идея по созданию мобильных газовых камер, в которых бы использовался вырабатываемый двигателем угарный газ. Небе и глава KTI Хис (SS-Sturmbannführer Heess) в конце сентября обратились для практического воплощения этих планов к начальнику подразделения II D Главного управления имперской безопасности В. Рауффу.

Рауфф отдал приказ своему подчинённому Праделю (SS-Hauptsturmführer Pradel), отметив, что это указание Гейдриха. Прадель, в свою очередь, даёт указание своему подчинённому Вентриту (Wentritt) исследовать и доложить о технической осуществимости данного задания (доставка газов в герметический фургон). Получив положительный ответ, Прадель доложил наверх и вскоре получил от Хиса инструкции по конструированию и применению спецмашины. По приказу Рауффа Прадель и Вентрит посещают в Берлине компанию Gaubschat Fahrzeugwerke GmbH, производящую герметичные конструкции, под предлогом необходимости производства герметичных фургонов для перевозки трупов из зон эпидемий. В заключённом контракте оговаривалось, что RSHA поставит шасси, а компания установит на нём необходимое оборудование. Вскоре первые 6 машин были готовы.

Испытания 

Испытания одного из готовых образцов проводились в ноябре в концлагере Заксенхаузен. В машину поместили 30 мужчин, смерть которых от угарного газа констатировал химик KTI Лейдинг (Leiding). Несколько других образцов были направлены в Киев, куда они прибыли в ноябре 1941, и один из них вскоре был использован во время уничтожения еврейского населения в Полтаве. Один экземпляр прибыл в концлагерь Хелмно (Польша). В декабре 1941 два газвагена было доставлено в Ригу.

Практика применения 

На основании свидетельских показаний на процессе в Германии в 1960 году исследователи приводят такую информацию о применении данного устройства:

Перед посадкой в фургон людям приказывали сдать все ценные вещи и одежду. После этого двери закрывались, и система подачи газа переключалась на выпуск. Для того, чтобы не вызывать преждевременно страха у жертв, в фургоне имелась лампочка, которая включалась, когда двери закрывались. После этого водитель включал двигатель на нейтральной передаче примерно на 10 минут. После того как движение в фургоне прекращалось, трупы отвозились к месту кремации/погребения и выгружались (также известен ряд случаев, когда газвагены размещались прямо у крематориев/рвов).

Конструкция 
По сохранившимся документам о разработке и производстве данного устройства указывается, что оно представляло собой газонепроницаемый фургон с герметически закрывающимися дверями, с отверстием для впуска газа (в полу), закрытым перфорированным металлическим листом. Известно о производстве фургонов 2 типов — на 30—50 человек и 70—100 человек (по последнему приводится информация о том, что для него разрабатывалось специальное устройство для выгрузки трупов). Фургоны устанавливались на шасси грузовых автомобилей грузоподъёмностью около 3,5 тонны (малый фургон) — Опель-Блиц, Даймонд Рео, Рено, — и 6,5-тонный «Заурер»-большой фургон. Шасси и двигатель дорабатывались и дооснащались специальным образом.

В ходе прошедшего 15-18 декабря 1943 года суда в Харькове над военными преступниками, шофёр душегубки по фамилии Буланов прояснил её конструкцию: «Это двухосный автомобиль, весивший примерно 5-7 т. Окрашен в серый цвет. Мотор шестицилиндровый. Кузов имеет двухстворчатую дверь, она герметически закрывается. Внутри кузов обит оцинкованным железом, внизу — деревянная решётка. Это пол, на который становятся арестованные. Внизу машины находится выхлопная труба мотора, от которой через специальный шланг в кузов проходит отработанный газ».

По свидетельству нескольких механиков, ремонтировавших газвагены из концентрационного лагеря Хелмно, мотор, устанавливавшийся на газвагенах, отличался от других моторов, которые они видели на аналогичных машинах. Также он потреблял вдвое больше топлива, нежели обычный двигатель, и имел необычную систему выхлопа.

География применения 
В СССР совпадала с зонами ответственности Айнзацгруппы А, В, С и D — в частности, они были задействованы в уничтожении Минского гетто и в концлагере Малый Тростенец. В Польше документально подтверждено их применение в Хелмно. С весны 1942 применялись в Югославии (Сербия) и ряде других мест массового уничтожения людей в Европе.

Данные машины обычно использовались для умерщвления женщин, детей, стариков и больных.

Фотографии газвагена 

В ряде источников приводится информация о том, что в концлагере «Хелмно» был найден оставленный немцами газваген на шасси «Магирус». При более детальном исследовании этого фургона в ноябре 1945 на заводе в Польше выяснилось, что никаких следов установки на нём элементов, похожих на описание конструкции газвагена, нет.

Количество произведённых газвагенов 

Известно, что на 23 июня 1942 года компанией-производителем Gaubschat Fahrzeugwerke GmbH было передано 20 газвагенов двух версий (на 30—50 и на 70—100 человек) из 30 первоначально заказанных. Оставшиеся 10 в связи с нехваткой материалов и загруженности планировали достроить на заводе Sodomka в Гогенмауте (современное Vysoké Mýto, в Чехии) — но в связи с тем, что все рабочие были чехи — по соображениям секретности от переноса производства отказались, и весь первоначальный заказ был завершен в Берлине.

Архивные документы 
Полевая почта 32/704. Киев, 16 мая 1942. Секретный документ государственной важности!
Оберштурмбанфюреру СС Рауфу:
Переборка моторов автомашин в группах D и С закончена.
…
Я приказал замаскировать машины группы D под машины для жилья, для чего на маленьких машинах велел сделать по одному оконцу с каждой стороны, а на больших машинах — по два оконца подобных тем, которые мы часто видим на крестьянских домах в деревне. Эти машины настолько приобрели известность, что их не только официальные лица, но и гражданское население называли «душегубками», лишь только появлялась одна из таких машин. По моему мнению, эти машины невозможно замаскировать и держать в секрете сколько-нибудь длительное время.
…
Отравление газами зачастую происходит неправильно. Чтобы как можно скорее закончить процедуру, водители всегда дают полный газ. Вследствие этого казнимые умирают от удушья, а не засыпают, как это было предусмотрено. Мои указания привели к тому, что теперь при правильной установке рычага смерть наступает быстрее и притом заключённые мирно засыпают. Искаженные лица и испражнения, которые наблюдались раньше, более не замечались. В течение сегодняшнего дня я перееду в группу В, куда можно присылать мне дальнейшие сообщения. Доктор Беккер, унтерштурмфюрер СС

Письмо начальника полиции безопасности и СД Остланд гауптштурмфюрера Трюгеса по вопросу газовых автомобилей (Полевая почта 32/704
Киев, 16 мая 1942. Секретный документ государственной важности! Оберштурмбанфюреру СС Рауфу Берлин, Принц-Альбрехтштрассе, 8.):
Транспорты с евреями, которые должны быть подвергнуты особому способу обращения, прибывают еженедельно в управление начальника полиции безопасности и службы безопасности Белоруссии. Три газовых автомобиля, которые имеются там, недостаточны для этой цели. Я прошу, чтобы прислали ещё один газовый автомобиль (пятитонку). В то же время я прошу, чтобы переправили 20 газовых труб для трёх автомашин, которыми мы располагаем (две — Диамонд, одна — Заурер), так как имеющиеся трубы уже пропускают газ.

Примечания

Литература 

 
 
  (Письмо штурмбаннфюреру СС Рауфу с описанием работы газенвагена) // Nazi Mass Murder: A Documentary History of the Use of Poison Gas. / Eugen Kogon,  and , eds. — New Haven: Yale University Press. 1993. pp. 228—230
  "Die Entwicklung der Gaswagen beim Mord an den Juden, " // , 37 (3), pp. 403—417. (перевод статьи на английский язык — , )
 
  // Der Spiegel # 21/1966

Ссылки 

 Jerzy Halbersztadt  // ARC, 22.08.2006

Колёсные автомобили военного назначения
Терминология Холокоста
Способы и орудия смертной казни
Автомобили Второй мировой войны